Sigolang (Andam Dewi), een plaats in Indonesië
Sigolang (Aek Bilah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing